Ammoides arabica är en flockblommig växtart som först beskrevs av John Smith, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Ammoides arabica ingår i släktet Ammoides och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arabica